Азанія — назви різних частин Африки в минулому та теперішньому:
 Азанія — неопротерозойський мікроконтинент в Мозамбіцькому океані.
 Азанія (Країна зінджей, ) — давньогрецька назва східного узбережжя Африки, на південь від мису Гвардафуй.
 Азанія — під час апартеїду в ПАР члени партії Африканський національний конгрес використовували для назви своєї країни.
 Азанія — держава в Африці. Територіально знаходиться у межах колишнього Сомалі, на південному заході країни.